ИУС— многозначная аббревиатура:
 ИУС — информационно-управляющая система
 ИУС — информационный указатель стандартов